Chaos (у планетології) — хаотичний рельєф планети 
 Chaos — рід амеб класу Tubulinea